RINVIAGomorra - La serie#Patrizia Santoro